Pierre Francois Athanase le Cocq d'Armandville (1807-1884), luitenant-kolonel, ridder Militaire Willems-Orde
Jean Charles Idisbald le Cocq d'Armandville (1847-1886), eerste luitenant, ridder Militaire Willems-Orde, zoon van Pierre Francois Athanase
Jean Henri Idisbald le Cocq d'Armandville (1873-1942), generaal-majoor, ridder Militaire Willems-Orde, zoon van Jean Charles Idisbald